Elämää esplanaadikadulla é um filme mudo de 1904, dirigido por Frans Engström.

Ligações externas 
 

Filmes mudos
Filmes da Finlândia de 1904

Filmes em preto e branco
Filmes em língua finlandesa